Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2023 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów. Mistrzostwa seniorów i juniorów rozgrywano od 9 do 15 stycznia 2020 w hali Tribute Communities Centre w Oshawie.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Mistrzostwa Świata 2023, Mistrzostwa Świata Juniorów 2023, Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2023 i World Team Trophy 2023.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Przypisy

Bibliografia 
 

2023
2023 w łyżwiarstwie figurowym